Андреас (Анди) Капп (; ) — немецкий кёрлингист, скип и четвёртый в команде ФРГ на  (где кёрлинг был демонстрационным видом спорта), а затем от объединённой Германии в ,  и  годах. Тренер по кёрлингу.

Биография 
Родился в семье профессионального кёрлингиста, чемпиона Европы, Чарли Каппа. Младший брат Андреаса, Ульрих (Ули), также пошёл по стопам отца.

Его сын — кёрлингист Беньямин Капп. Они в одной команде выступали на , где команда Германии завоевала серебряные медали.

Достижения 
 : серебро (, ); бронза (, , ).
 : золото (, ); бронза ().
 : золото (1990, 1991, 1994, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
 : серебро ()
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2013).
 : золото (2013, 2015, 2016).
 : золото (1985, 1987).

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Германии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Германии